

Нешковиці — село в гміні Волув Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Нешковиці — село в гміні Стшелін Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства